Hercesa es un grupo inmobilario español fundado en 1975 por Juan José Cercadillo en Guadalajara.

En 2007 el grupo llegó a facturar 717 millones de euros con un beneficio de 120 millones, entegando más de 2.300 viviendas e iniciando su expansión internacional a Rumania. Hercesa era miembro del G14, asociación constituida por algunas de las mayores inmobiliarias del país.

Noticias 
En 2014 la empresa realizó un ERE, afectando a 52 trabajadores

En 2020 el alcalde de un pueblo en Guadalajara fue investigado por recalificar suelo a Hercesa, en la que trabaja.

Referencias 

Organizaciones